Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Rasen-Antholz w dniach 21-24 stycznia 2021 roku były siódmymi w sezonie 2020/2021 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, biegu masowym i sztafetach.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny kobiet

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Bibliografia 
 

2021 we Włoszech
Biathlon we Włoszech
Puchar Świata w biathlonie 2020/2021